Parrish este nume propriu, care se poate referi la:

Locuri din Statele Unite 
 Parrish, Alabama, 
 Parrish, Florida, 
 Parrish, Illinois, localitate urbană (town) din statul Illinois, distrus în 1925 de o tornadă devastatoare, cunoscută ca Tri-State Tornado 
 Parrish, Wisconsin, localitate urbană (town) din statul Wisconsin 
 Parrish (comunitate), Wisconsin, localitate neîncorporată din statul Wisconsin
 Parrish Creek, un curs de apă din statul Utah

Nume de familie 
 Parrish (nume de familie), pentru cei al căror nume de familie este Parrish

Alte utilizări 
 Parrish "PMD" Smith, rapper american
 Parrish (roman), roman din 1958, autor Mildred Savage 
 Parrish (film), film din 1961, cu Troy Donahue, bazat pe romanul din 1958

Alte pagini de dezambiguizare 
 Paris (dezambiguizare)
 Parohie (dezambiguizare)

Nume proprii